Акентьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Акентьев, Анатолий Васильевич (род. 1942) — заслуженный мастер спорта (лыжные гонки), заслуженный тренер СССР, начальник ЦСКА (1989—1992).
 Акентьев, Владимир Васильевич — русский советский писатель и журналист.